Francesco Mileti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Mileti – rivoluzionario e patriota italiano